Первое упоминание города Ишимбая относится к 1815 году, когда была основана деревня Ишимбаево, выросшая в современный крупный промышленный и культурный центр Республики Башкортостан.

Возникновению города Ишимбая способствовало открытие больших месторождений нефти возле деревни Ишимбаево, ставшие впоследствии Вторым Баку.

Предыстория 
1770 г. — в целях выполнения разработанной учёным М. В. Ломоносовым программы изучения Русского государства территорию будущего города посетила экспедиция Географического департамента Российской академии наук, возглавляемая знаменитым путешественником, ученым И. И. Лепёхиным. Экспедиция квартировала в деревне Кусяпкулово, ныне входящей в состав города Ишимбая, и обнаружила выход нефти недалеко от впадения реки Тайрук в реку Белую.

1800-е годы 
Первая фиксация деревни Ишимбаево — 1815 год. Тогда деревня насчитывала один двор с 13 жителями. 

1880 г. — начало первого геологического исследования Ишимбайского нефтяного района, произведённое геологом В. И. Миллером, который дал отрицательный ответ на вопрос о наличии нефти в местных геологических структурах.

1900-е годы 
1900 г., 30 июля — петербургская газета «Неделя» сообщила своим читателям об обнаружении больших нефтепроявлений на берегу реки Белой возле башкирских деревень Нижне-Буранчино и Кусяпкулово.

1905 г. — по поручению главного начальника Уральских заводов геолог Ф. И. Кандыкин, пробурив на острове (в районе нынешнего моста через реку Белую) скважину в 4 сажени (9,5 м), первым из ученых-геологов дал положительный ответ на вопрос, есть ли здесь нефть.

1910-е годы 
1915 г. — летом территорию будущего города посетил представитель фирмы бакинских нефтепромышленников братьев Нобелей геолог Андерсен, давший положительный отзыв о перспективности разведок здешних нефтепроявлений. Он предложил местным башкирам продать некоторую часть нефтеносных земель, но получил отказ.

1920-е годы 
1920 г. — в районе деревни Ишимбаево две геологические экспедиции, направленные Уфимским Губсовнархозом (от Уфимской губернии) и Горным отделом Башсовнархоза (от Малой Башкирии), в поисках нефти пробурили 28 скважин глубиной от 8,8 м до 57 м.

1925 г. — летом в связи с затоплением деревни Нижне-Буранчино (Кантон) её жители основали новые деревни Кызыл Батыр, Ирек и Юрматы.

1930-е годы 

1930 г., 10 февраля — на техническом совещании треста «Уралнефть» запланировано забурить на Урале 143 скважины, в том числе 4 — в Ишимбаево.

1930 г., 11 июля — башкирская областная партийная конференция обратилась к руководству страны с просьбой ускорить начало бурения в Ишимбае.

1930 г., август — геолог А. А. Блохин наметил четыре точки скважин № 701–704 под бурение.

1930 г., осень — прибыли первые рабочие из Баку, Грозного и Верхнее-Чусовских городков для строительства буровых вышек.

1930 г., 27 октября — для ведения буровых работ в районе деревни Ишимбаево в составе треста «Уралнефть» была создана Стерлитамакская районная контора по бурению, преобразованная 3 декабря этого же года в Стерлитамакскую контору разведочного бурения.

1930 г., декабрь — в Ишимбаево начали прибывать специалисты по бурению из Баку, Грозного, Майкопа, Верхнее-Чусовских городков. Прибыла вновь созданная правительственная комиссия содействия нефтеразведке.

1931 г., 17 апреля — пробурена первая скважина в районе деревни Ишимбаево. Бригада бурового мастера Коровникова бурила долотами «рыбий хвост» (РХ), негодными для бурения твердых пород (плотных известняков), поэтому проходка составляла 40 – 50 м/ст.-мес. Р

1931 г., 3 июня — забурена скважина № 702.

1931 г., август — трест «Востокнефть» дал указание прекратить работы на скважине № 703 при глубине 568 м. ввиду бесперспективности поиска. Но при полной поддержке буровых бригад, согласившихся работать бесплатно, А. А. Блохин продолжал бурение скважины № 703.

1932 г., 16 мая — в 11 часов 30 минут с глубины 680,15 метра скважина № 702 выбросила первый 36-метровый фонтан промышленной нефти в течение 4 часов около 50 тонн нефти.

1932 г., 3 июня — дала нефтяной фонтан дебитом 320 т/сут. скважина № 703 (мастер Д. Лебедев).

1932 г. — открылся Стерлитамакский нефтяной техникум (ныне Ишимбайский нефтяной техникум).

1933 г. — Ф. П. Похлебаевым установлена первая нефтеперерабатывающая установка на левом берегу реки Белой.

1934 г. — построена железнодорожная ветка Ишимбаево — Стерлитамак — Дёма.

1935 г. — в Ишимбае зародилось стахановское движение за повышение скоростей бурения, инициаторами которого выступили бригады мастеров А. И. Кунягина и М. С. Платонова.

1935 г., 23 марта — ЦК ВКП(б), ЦКК ВКП(б) и Союзное правительство присвоили Ишимбайскому нефтепромыслу имя С. М. Кирова.

1935 г., весна — начато сооружение первого на востоке страны Ишимбайского нефтеперегонного завода (Ишимбайский нефтеперерабатывающий завод).

1935 г., 7 сентября — согласно приказу «Наркомтяжпрома» трест «Востокнефть», находившийся в Уфе, реорганизован в два самостоятельных треста: «Востокнефть» (Куйбышев) и «Башнефть» (Ишимбай).

1935 г., осень — нефтепромысел посетила авиаэскадрилья им. Максима Горького.

1935 г. — открыто Кусяпкуловское месторождение нефти.

1935 г. — под руководством Анны Яковлевны Тимашевой организовано инфекционное отделение для борьбы с тифом и малярией.

1935 г. — в рабочем посёлке Ишимбаево организована начальная школа.

1936 г. — основано первое нефтеперерабатывающее предприятие Башкирской АССР — Ишимбайский нефтеперегонный завод, первоначально находившееся в черте посёлка Перегонного и известный в военные годы как «Государственный союзный завод № 433».

1936 г., 10 мая — вышло Постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета о выделении г. Стерлитамак в самостоятельную административную единицу и подчинении раб. пос. Ишимбай Стерлитамакскому городскому совету

1937 г. — открыт стадион «Нефтяник».

22 августа 1939 года состоялось заседание президиума райисполкома Советов района, которое решило:
1. Просить Президиум Верховного Совета БАССР удовлетворить ходатайство нефтяников о переименовании посёлка в город. 
2. Присвоить название городу Нефтеград.

После одобрения обкомом партии, на заседании 17 сентября 1939 года Президиум Верховного Совета БАССР принял решение ходатайствовать перед Президиумом Верховного Совета РСФСР об удовлетворении просьбы нефтяников.

1940-е годы 
10 февраля 1940 года вышел Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О преобразовании рабочего посёлка Ишимбай в город и о ликвидации Ишимбайского района Башкирской СССР»:
1. О преобразовании рабочего посёлка Ишимбай Ишимбайского района в город с выделением его в самостоятельную административно-территориальную единицу республиканского подчинения. 
2. О включении в черту города Ишимбая населённых пунктов: Кусяпкулова и Смакаево Ишимбайского района. 
3. О перечислении из Ишимбайского района: Аллагуватского и Наумовского сельских Советов в Стерлитамакский район: Кусяпкуловского и Байгузинского сельских Советов в Макаровский район и о ликвидации Ишимбайского района.
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР Л. Бадаев.
За секретаря Президиума Верховного Совета РСФСР заместитель председатель Президиума Верховного Совета РСФСР З. Андреев.
Москва, 10 февраля 1940 года.

3 марта 1940 года состоялась первая сессия городского Совета депутатов трудящихся. Был избран исполком горсовета, председателем стал Максим Сергеевич Платонов, бывший буровой мастер. Одновременно был избран городской комитет партии.

1940 г. — Максим Сергеевич Платонов, нефтяник, стал председателем исполкома вновь организованного города Ишимбая. Работал до 1948 года.

1940 г., март — С. Н. Ятров избран секретарем горкома ВКП(б).

1940 г., 29 апреля-8 мая — согласно постановлению СНК СССР, трест «Башнефть» переводится в Уфу, и на базе ишимбайских нефтепромыслов создаётся трест «Ишимбайнефть».

1940 г., 16 августа — образована школа № 16 (ныне лицей № 12).

1940 г., 1 ноября — открыто ремесленное училище № 2.

1940 г. — в Ишимбае открыт противотуберкулёзный диспансер.

1940 г. — буровые мастера конторы турбинного бурения треста «Ишимбайнефть» Лукьянов, Ф. П. Смоленков, Орлов, Бухаров освоили бурение одновременно двух скважин.

1941 г. — из города Баку в Ишимбай эвакуировался Механический завод им. Сталина, получивший новое название «Государственный союзный машиностроительный завод имени Сталина» (ныне ОАО «Ишимбайский машиностроительный завод»). Работать начал в 1942 году, выпускал снаряды для «Катюш», ловильный инструмент, долота и т. д.

1942 г. — в город Ишимбай эвакуируется Маслоабсорбционный газолиновый завод № 1 Грознефтекомбината, на базе которого в левобережной части города построен газолиновый завод для производства высококачественных бензинов — «Государственный союзный завод № 411», будущий Ишимбайский нефтеперерабатывающий завод.

1942 г., 6 октября — в Ишимбае умер учёный-геолог А. А. Блохин, которого похоронили в черте города.

1945 г., март — Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов и Народный Комиссариат нефтяной промышленности за март 1945 года признали победителем во Всесоюзном социалистическом соревновании Государственный Союзный завод № 433 (Ишимбайский нефтеперерабатывающий завод).

1945 г., 24 марта — Сайранову Садыку Уильдановичу за геройский подвиг при выполнении боевых заданий командования в борьбе с немецкими захватчиками присвоено звание Героя Советского Союза.

1945 г., апрель — ВЦСПС и Народный Комиссариат нефтяной промышленности отметили хорошую работу и признали победителем во Всесоюзном социалистическом соревновании за апрель 1945 года нефтяной завод № 433. И в последующие несколько месяцев предприятие не сдавало своих позиций.

1945 г., 18 сентября — школа № 1 вселилась в своё здание. Все раненые эвакогоспиталя № 5920 переведены в здание школы № 3 (ныне БРГИ № 2).

1945 г. — товарно-нефтепроводная контора треста «Ишимбайнефть» за победу во Всесоюзном соревновании получила переходящее Красное знамя ВЦСПС и Наркомата нефтяной промышленности СССР по итогам работы в апреле.

1945 г. — открыт памятник С. М. Кирову.

1945 г., январь — эвакогоспиталь № 5920 получил наименование «спецгоспиталь», предназначенный для лечения немецких солдат.

1945 г. — транспортная контора треста «Ишимбайнефть» (ныне ООО «Ишимбайское управление технологического транспорта») за победу во Всесоюзном соревновании получила переходящее Красное знамя ВЦСПС и Наркомата нефтяной промышленности СССР по итогам работы в январе, феврале и марте.

1946 г. — открыт городской парк молодёжи.

1949 г. — оба Ишимбайских НПЗ вошли в объединение «Ишимбайский нефтеперерабатывающий завод», а вскоре производство на Перегонном ликвидировали (сейчас там находятся руины цехов).

1949 г. — ишимбайскому рабочему посёлку на месте возведения комбината № 18 (ныне ОАО «Газпром нефтехим Салават») присвоено звание Салавата Юлаева.

1950-е годы 
1950 г. — открыт кинотеатр «Нефтяник» (ныне Дом культуры и техники ОАО АНК «Башнефть»).

1951 г. — введён в строй железобетонный мост через реку Белую длиной 344 метра, шириной проезжей части 7 метров и 1,5 метра — тротуары для пешеходов.

1952 г. — И. В. Сталин подписал проект о возрождении города Ишимбая.

В 1952—53 гг. входил в состав Стерлитамакской области.

1954 г. — ишимбайский рабочий посёлок Салават стал городом республиканского подчинения.

1956 г. — образовано Ишимбайское автотранспортное предприятие.

1956 г. — образована Ишимбайская чулочная фабрика.

1958 г. — создан трест «Ишимбайгоргаз» (ныне «Ишимбайгаз» — филиал ОАО «Газ-Сервис»).

1960-е годы 
1960 г. — открыта восьмилетняя школа № 6.

1960 г. — открыт исследовательский «мини-институт» ЦНИПР для решения сложных текущих и стратегических проблем нефтяников.

1961 г. — открыт Дворец культуры им. С. М. Кирова.

1963 г. — образован трест «Ишимбайжилстрой».

1965 г. — образовано Ишимбайское предприятие тепловых сетей (ныне Ишимбайский район тепловых сетей).

1965 г., 16 апреля — под своим нынешним названием начала выходить в свет газета «Восход».

1965 г., сентябрь — построено новое здание Ишимбайского нефтяного техникума.

1965 г., 1 октября — в Ишимбае образован трест «Башюгнефтеразведка» на базе Ишимбайской конторы бурения, Исянгуловской КРБ, Стерлитамакской ГПК.

1966 г. — введена в строй Ишимбайская фабрика трикотажных изделий.

1970-е годы 
1970 г., 20 июля — нефтепромысловое управление «Ишимбайнефть» преобразовано в нефтегазодобывающее управление «Ишимбайнефть».

1970 г., май-сентябрь — в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 375 от 28 мая 1970 года и приказом Министерства нефтяной промышленности СССР №343 от 7 июня 1970 года нефтяная отрасль перешла на трёхзвенную систему управления. НПУ, в том числе и Ишимбайское, образованное в ноябре 1954 г., преобразованы в нефтегазодобывающие управления. Все буровые тресты реорганизованы в управления буровых работ. Функционировавший в Ишимбае трест «Башюгнефтеразведка», образованный 1 октября 1965 года, преобразован в несколько предприятий, в том числе Ишимбайское УБР (с 1 октября 1970 г.).

1971 г. — уфимским телевидением снят репортаж об Ишимбайском нефтеперерабатывающем заводе, в котором рассказывалось о рационализаторской деятельности Д. С. Никулочкина — начальнике установки комбинированного термического крекинга (затем АТ-1) в 1965—1976 гг., который внедрил в производство свыше 85 рационализаторских предложений по модернизации и повышению эффективности переработки нефти.

1973 г. — введён в строй действующих Ишимбайский экспериментально-механический завод (ныне ОАО «Промышленное нефтегазовое объединение»).

1975 г., 4 января — издан приказ Миннефтехимпрома СССР о строительстве на территории Ишимбайского НПЗ комплекса по производству катализаторов.

1975 г. – по итогам работы в IV квартале 1975 года коллектив Ишимбайской трикотажной фабрики завоевал переходящее Красное знамя Министерства легкой промышленности СССР и ЦК профсоюзов.

1976 г. — построен Ишимбайский завод нефтепромыслового оборудования (ныне ООО «Идель Нефтемаш»).

1977 г. — введён в строй Ишимбайский завод транспортного машиностроения (ныне АО «Машиностроительная компания „Витязь“»).

1978 г. — введён в эксплуатацию новый железобетонный мост через реку Белую, рядом с недействующим, длиной 338,85 метра, шириной проезжей части — 9,5 метра, тротуары — по 1,5 метра.

1980-е годы 
1980 г. — в городе открыт Ишимбайский филиал Уфимского авиационного института.

1980 г., май — Ишимбай стал местом встречи более 100 ветеранов девятой Гвардейской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова Полтавской воздушно-десантной дивизии, откликнувшихся на зов красных следопытов клуба «Надежда» школы-интерната № 1.

1980 г., июнь — коллективом производственного объединения «Башнефть», в составе которого трудились ишимбайские нефтяники, добыта миллиардная (с 1932 года) тонна нефти.

1985 г. — 12-летняя ишимбайка Ольга Кувайцева стала чемпионкой РБ по шашкам среди женщин.

1985 г., 31 декабря — на Ишимбайском специализированном химическом заводе катализаторов была введена в строй действующих первая очередь по производству цеолитов.

1985 г. — в московском издательстве «Советская Россия» вышла книга об Ишимбае «Чудесный клад». Авторы — Камиль Ибрагимович Мангушев, Владимир Николаевич Поляков, Юрий Васильевич Уткин.

1985 г., январь — Ишимбайское УБР передано в состав НПО «Союзнефтеотдача».

1988 г. — открылся кинотеатр «Икар».

1990-е годы 
1990 г. — Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов стал одним из крупнейших в СНГ производителей цеолитов общего назначения марок NaX, NaA, CaA, а также цеолитов для производства синтетических моющих средств (СМС).

1990 г., 18 августа — открыта новая ишимбайская мечеть.

1990 г. — открытие детско-юношеской школы олимпийского резерва по шашкам.

1992 г. — введён уникальный для России завод по производству кранов-манипуляторов «ИНМАН».

1992 г. — открылась Ишимбайская картинная галерея.

1995 г., 17 июля — ДП НГДУ «Ишимбайнефть» в составе акционерного общества «Ишимбайнефть» преобразовано в НГДУ «Ишимбайнефть» в составе АНК «Башнефть».

1995 г., 1 августа — Ишимбайское УБР АО «Ишимбайнефть» преобразовано в Ишимбайское УБР АНК «Башнефть».

1995 г. — начальником НГДУ «Ишимбайнефть» назначен Владимир Петрович Давыдов, будущий глава города Ишимбая.

1997 г. — открылся Ишимбайский историко-краеведческий музей.

1998 г. — на месте заброшенного строительства завода блочных установок построен завод кровельных материалов «Кровлестом»

1999 г. — создан первый в России профессиональный шашечный клуб «Нефтяник».

2000-е годы 
2000 г., 18 января — в соответствии с Указом Президента Республики Башкортостан «Об образовании администрации города Ишимбая и Ишимбайского района Республики Башкортостан» образована администрация города Ишимбая и Ишимбайского района путём слияния администрации города Ишимбая и администрации Ишимбайского района.

2000 г., 18 января — образован Центр занятости населения города Ишимбая и Ишимбайского района.

2000 г. — Александр Георгиев на Всемирной шашечной олимпиаде в Лондоне стал чемпионом мира в составе сборной России.

2000 г. – ИУБР преобразовано в Ишимбайский участок бурения, освоения и капитального ремонта скважин Уфимского УБР.

2000 г. — открыт Ишимбайский музей народного образования. Основатель музея — Василий Владимирович Бабушкин.

2000 г. — город Ишимбай занял второе место в конкурсе «Самый благоустроенный город республики — 1999» среди малых городов.

2000 г. — по итогам 2000 года город Ишимбай и Ишимбайский район заняли первое место в своей группе в Республиканском спортивном конкурсе «Массовость и мастерство».

2004 г. — в Ишимбае открылся православный Свято-Троицкий храм.

Увеличилась территория Ишимбая на 39 га.

Закон Республики Башкортостан от 17 декабря 2004 г. N 125-з «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Республики Башкортостан, изменениях границ и преобразованиях муниципальных образований в Республике Башкортостан», статья 1. «Изменения в административно-территориальном устройстве Республики Башкортостан», п.15:
15. Изменить границы Стерлитамакского района, Наумовского сельсовета Стерлитамакского района и города Ишимбая согласно представленной схематической карте, передав часть территории площадью 39 га Наумовского сельсовета Стерлитамакского района в состав территории города Ишимбая.

2005 г. – в издательстве «Информреклама» вышла книга В. Л. Игнатьева «Ишимбай: век XX».

2005 г., 12 августа — в Ишимбае и Ишимбайском районе прошла Республиканская педагогическая конференция.

2005 г. — на территории Ишимбайского завода транспортного машиностроения создано новое предприятие — ОАО «Ишимбайский станкоремонтный завод». Ишимбайский спецхимзавод катализаторов в связи с банкротством также сократил свою территорию, предоставив её ООО «Агидель-нефтепродуктсервис».

2006 г., 1 января — в связи с муниципальной реформой, городу Ишимбаю присвоен статус муниципального образования «Городское поселение город Ишимбай», которое вошло в состав муниципального образования «Муниципальный район Ишимбайский район». При этом город Ишимбай остаётся самостоятельной административно-территориальной единицей республиканского подчинения.

2010-е годы 
2010 г., 15 декабря — открылся Ишимбайский общественный этнографический музей «Юрматы».

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
  Салимов, Марат Дамирович. Начальные этапы промышленной разработки нефтяных месторождений Урало-Поволжья и подготовка инженерных и научных кадров для нефтяной промышленности в Республике Башкортостан : автореферат дис. ... кандидата технических наук : 07.00.10 / Уфим. гос. нефтяной техн. ун-т. - Уфа, 2005. - 24 с
 Мазитов, Руслан Мидхатович. Роль науки и образования в становлении и развитии горнозаводского и нефтяного дела в России в XVIII-XX вв. : диссертация ... кандидата технических наук : 07.00.10, 02.00.13. - Уфа, 2007. - 142 с. : ил.
 Курятников, Владимир Николаевич. Становление нефтяного комплекса в Уральском и Поволжском регионах (30-50-е гг. XX века) : диссертация ... доктора исторических наук : 07.00.02 / Курятников Владимир Николаевич; [Место защиты: ГОУВПО "Самарский государственный университет"]. - Самара, 2009. - 572 с. : ил.
 Пахомов, Л. Как закалялось «черное золото»: больше 30 сел и деревень было объединено при формировании промышленного центра – Ишимбая: к 80-летию башкирской нефти / Л. Пахомов // Республика Башкортостан.- 2012.- 3 мая.- С.2

Ссылки 
 Юбилейные даты города и района //Газета «Восход». — № 16-17, 29.01.2010 г.
 Юбилейные даты города и района //Газета «Восход». — № 21-22, 05.02.2010 г.
 Юбилейные даты города и района //Газета «Восход». — № 23, 09.02.2010 г.
 Юбилейные даты города и района //Газета «Восход». — № 25-26, 12.02.2010 г.